Almeirim (Portugal), een gemeente in het Portugese district Santarém
Almeirim (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Almeirim
Almeirim (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Almeirim (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará
Almeirim (Sao Tomé en Principe), een dorp in Sao Tomé en Principe